Stary cmentarz żydowski w Sanoku
 Nowy cmentarz żydowski w Sanoku